Panno – tipo di tessuto

Persone 
 Gerardo Panno – conduttore radiofonico, autore radiofonico e giornalista musicale italiano
 Oscar Panno – scacchista argentino, grande maestro

Pagine correlate 
 Panni (disambigua)